Хансол Корея Оупън 2011 е 8-ото издание на Корея Оупън.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Сеул, Южна Корея от 19 до 25 септември. Алиса Клейбанова трябва да защитава титлата си, но рускинята не участва в тази част на сезона поради сериозно заболяване. Поставената под номер 6 Мария Хосе Мартинес Санчес надиграва на финала Галина Воскобоева с 2:0 сета. На двойки победителки от Хансол Корея Оупън 2010 са Юлия Гьоргес и Полона Херцог, но само Херцог се включва в схемата. Словенката избира за своя партньорка Ирина-Камелия Бегу, като двете отпадат още на старта на надпреварата. Шампионки стават Натали Грандин и Владимира Ухлиржова след победа със 7 – 6(5), 6 – 4 над Душевина / Воскобоева.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Корея Оупън